

Крайно класиране

Победители 
  Интер:   
Шампиони на Италия за дванадесети път, класират се за КЕШ
 Рома: 
Победители в Копа Италия, печелят участие в КНК
 Ювентус и ФК Торино:
Печелят участие в Купа на УЕФА
 Милан, Лацио и Пескара калчо: 
Изпадат в Серия Б, поради наложените наказания след разкрития в уреждане на мачове

Голмайстори 
 16 гола: Роберто Бетега (Ювентус)
 15 гола: Алесандро Алтобели (Интер)
 13 гола: Паоло Роси (Перуджа Калчо)

Първенство на Италия по сезон